Vraneš ou Vranes est un nom de famille notamment porté par :

 Danny Vranes (1958-), joueur américain de basket-ball ;
 Slavko Vraneš (1983-), joueur yougoslave puis monténégrin de basket-ball ;
 Zoran Vraneš (1950-), footballeur yougoslave puis serbe devenu entraîneur.

Patronyme slave